28 Pułk Strzelców Kaniowskich
 29 Pułk Strzelców Kaniowskich
 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
 31 Pułk Strzelców Kaniowskich